Der FC Flora Tallinn ist ein estnischer Fußballverein aus der Hauptstadt Tallinn.

Flora Tallinn ist der größte Sportverein Estlands. Über 2.000 Jugendliche und Professionelle sind im 1990 gegründeten Klub aktiv.

Der Verein spielt in der ersten estnischen Liga, der Meistriliiga. Er ist mit elf gewonnenen Meistertiteln Rekordmeister in Estland. Außerdem konnte bei zehn Finalteilnahmen siebenmal der Pokal gewonnen werden. Dabei gelang jeweils das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg im selben Jahr.

Erfolge 
 Estnische Meisterschaft
 Meister (14):1993/94, 1994/95, 1997/98, 1998, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2015, 2017, 2019, 2020, 2022
 Vize-Meister (7): 1992/93, 1995/96, 1996/97, 2000, 2007, 2008, 2021

 Estnischer Pokal
 Sieger (8): 1995, 1998, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016, 2020
 Finalist (4): 2001, 2003, 2006, 2021

 Estnischer Supercup
 Sieger (11): 1998, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016, 2020, 2021
 Finalist (7): 1999, 2006, 2010, 2017, 2018, 2022, 2023

Europapokalbilanz

Ehemalige bekannte Spieler

Trainer

Weblinks 
 Offizielle Seite des Vereins (estnisch).

Einzelnachweise 

Flora
Gegründet 1990